Saugatuck steht für:

 Saugatuck (Michigan), einen Ort im amerikanischen Bundesstaat Michigan
 Saugatuck Township (Michigan), ein Township im amerikanischen Bundesstaat Michigan
 Saugatuck River, einen Fluss im amerikanischen Bundesstaat Connecticut